POV Sluts ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Studios Evil Angel. Die Reihe hat aus der Ego-Perspektive (POV, Point-of-View-Shot) gedrehte Szenen zum Gegenstand. Seit 2015 wurden vier Folgen veröffentlicht. Regisseur ist Toni Ribas.

Darsteller 
 POV Sluts 1 (2015): Cherry Morgan, Jojo Kiss, Sydney Cole, Tasha Reign
 POV Sluts: Swallow Edition (2016): Bailey Blue, Luna Star, Lyra Louvel, Sara Luvv, Veruca James
 POV Sluts: Anal Edition (2017): Sarah Vandella, Lily LaBeau, Angel Smalls, Toni Ribas, Amara Romani, Alexa Nova
 POV Sluts: Anal Edition 2 (2018): Whitney Wright, Christie Stevens, Marica Hase, Charlotte Sartre, Toni Ribas
 POV Sluts: Anal & Squirt Edition (2018): Adriana Chechik, Zoey Monroe, Samantha Rone, Lily Lane, Toni Ribas
 POV Sluts: Squirt On Me (2020): Payton Preslee, Vina Sky, Aiden Ashley, Kay Carter, Toni Ribas

Auszeichnungen 
 2017: XRCO Award – Best POV Series

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film